True Value 500 ist der Name mehrerer Automobilrennen im  American Championship Car Racing:

 1980 auf dem Pocono Raceway: siehe Pocono IndyCar 400
 1997 und 1998 auf dem Texas Motor Speedway: siehe Firestone 550